O topônimo Entre Rios ()  pode referir-se a:

Municípios no Brasil
 Entre Rios (Bahia)
 Entre Rios (Santa Catarina)
 Entre Rios do Oeste, no Paraná
 Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul
 Entre Rios de Minas, em Minas Gerais
 Desterro de Entre Rios, em Minas Gerais
 Ribeirão Preto, município paulista antigamente denominado Entre Rios 
 Três Rios, município fluminense antigamente denominado Entre Rios 
Ipameri, município goiano antigamente denominado Entre Rios

Outras localidades no Brasil
 Microrregião de Entre Rios, na Bahia
 Entre Rios (Guarapuava), distrito 

Outras definições
 Barão de Entre-Rios, título nobiliárquico 
 Visconde de Entre-Rios, título nobiliárquico 
 Palácio Entre Rios, no Ceará

Outros países
 Entre Ríos (Bolívia), cidade 
 Entre Ríos (Argentina), província 
 Universidade Nacional de Entre Ríos, argentina
 Estação Entre Ríos, do metropolitano de Buenos Aires, na Argentina
 República de Entre Rios
 Entrerríos, município colombiano de Antioquía

Desambiguações de topônimos